NSF peut signifier :
 Norsk Scrabbleforbund (NSF) (« Fédération norvégienne de Scrabble ») ;
 National Science Foundation, agence américaine pour soutenir financièrement la recherche scientifique ;
 Nomenclature des Spécialités de Formation, en France (Code de l'éducation).